LNH Division 1 kan syfta på:

LNH Division 1 för damer – Frankrikes högsta handbollsdivision för damer
 LNH Division 1 för herrar – Frankrikes högsta handbollsdivision för herrar